Сарафан:

 Сарафан — русская народная одежда.
 «Сарафан» — российский телевизионный канал, транслирующий юмористические передачи.
 «Сарафанное радио», или просто «сарафан» — разговорное название молвы (распространения информации через личные контакты и слухи).